

Presentación previa 
Dustin Brown y František Čermák eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Bai Yan y Li Zhe ganaron el título tras derrotar en la final Sander Arends y Tristan-Samuel Weissborn.

Cabeza de serie

  Aliaksandr Bury /  Julian Knowle (Cuartos de final)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (Cuartos de final)

<ol start=3>
  Flavio Cipolla /  Rameez Junaid ''(Primera ronda, baja)
  Andrés Molteni /  Miguel Ángel Reyes-Varela ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Garden Open 2016